Rucandio puede referirse a los siguientes lugares de España:
 Rucandio: municipio de la provincia de Burgos, Castilla y León.
 Rucandio: localidad del municipio de Riotuerto, en Cantabria.
 Rucandio: localidad del municipio de Valderredible, en Cantabria.
 Soto Rucandio: localidad del municipio de Valderredible, en Cantabria.
 Quintanilla de Rucandio: Localidad del municipio de Valderredible, en Cantabria.